Breedstraat kan verwijzen naar diverse straten in Nederland:

 Breedstraat (Amsterdam)
 Breedstraat (Alkmaar)
 Breedstraat (Enkhuizen)
 Breedstraat (Maarssen)
 Breedstraat (Medemblik)
 Breedstraat (Utrecht)
 Breedstraat (Weesp)
 Breedstraat (Zierikzee)

Zie ook 
 Breestraat
 Bredestraat